Ла Чиримоја има више значења:

 Ла Чиримоја (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Чиримоја (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чиримоја (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чиримоја (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чиримоја (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чиримоја (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чиримоја (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику